Stringfield ist der Familienname folgender Personen:

 Bessie Stringfield († 1993), US-amerikanische Motorradfahrerin
 Sherry Stringfield (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin